Plattmalar kan syfta på:
 Plattmalar (Oecophoridae) – en familj av fjärilar, äldre synonym till fjärilsfamiljen praktmalar
 Plattmalar (Depressariidae) – en familj av fjärilar